Juana de Francia puede referirse a:
 Juana III de Borgoña (1308-1349), hija de Felipe V de Francia y de su esposa Juana II de Borgoña.
 Juana II de Navarra (1311-1349), hija de Luis X de Francia y de su esposa Margarita de Borgoña, reina de Navarra.
 Juana de Francia (1351-1371), hija de Felipe VI de Francia y de Blanca de Navarra.